Alfredo Reichlin (1925-2017), homme politique et partisan italien ;
  (1941-), architecte suisse ;
 Karl Reichlin (1841-1924), homme politique suisse ;
 Kolumban Reichlin (1971-), prêtre catholique bénédictin, aumônier de la Garde suisse pontificale ; 
 Lucrezia Reichlin (1954-), économiste italienne, fille d'Alfredo Reichlin.